Plusieurs villes en France et en Suisse possèdent une rue Gambetta ou Léon-Gambetta, en référence à Léon Gambetta (1838-1882), homme politique français et figure majeure de la Troisième République :

Rue Léon-Gambetta à Gray
 Rue Léon-Gambetta à Malakoff
 Rue Léon-Gambetta au Mans
 Rue Léon-Gambetta à Lille
 Rue Léon-Gambetta à Nancy
 Rue Léon-Gambetta à Nanterre
 Rue Léon-Gambetta à Nantes
 Rue Léon-Gambetta à Reims
 Rue Léon-Gambetta à Saint-Jean-de-la-Ruelle
 Rue Léon-Gambetta à Saint-Étienne
 Rue Léon-Gambetta à Saint-Jean-de-Luz
 Rue Léon-Gambetta à Toulouse
 Rue Léon-Gambetta à Tours
 Rue Léon-Gambetta à Valbonne

Rue Léon-Gambetta à Montreux

Voir aussi 
 
 
 
 

Gambetta